Csiangmaj (Chiang Mai), város Thaiföld északi részén
 Csiangmaj tartomány (Chiang Mai), Thaiföld egyik tartománya